Наименьшее пандигитальное число.

В математике 
 В десятичной системе счисления содержит 9 цифр, образующих строго возрастающую последовательность с шагом в 1;
 делится нацело на ;
 делится нацело на ;

Сохранение пандигитальности 
Число 123456789 — наименьшее пандигитальное число в десятичной системе счисления, то есть содержащее все цифры (ведущий ноль в данном случае подразумевается).

При умножении на  результатом будет  — другое пандигитальное число, близкое к палиндрому исходного, за исключением двух последних цифр, обменявшихся местами.

Это число также сохраняет свою пандигитальность при умножении на  (123456789×2=),  (123456789×4=),  (123456789×5=) и  (123456789×7=).

В качестве примера другого числа, сохраняющего свою пандигитальность при умножении на ряд коэффициентов, можно назвать , перемножаемое таким образом на 2, 4, 5 и 7.

Если добавить к числу 123456789, умноженному на 8, число , будет получен полный палиндром этого числа. Данный ряд может быть продолжен следующим эффектным образом:

 123456789×8+9=
 ×8+8=
 ×8+7=
 ×8+6=
 ×8+5=
 ×8+4=
 ×8+3=
 ×8+2=
 ×8+1=

Если множитель и слагаемое увеличить на единицу, результатом аналогичных операций станут числа, состоящие из одних единиц (репьюниты) разрядностью от 10 до 2:

 123456789×9+10=
 12345678×9+9=
 1234567×9+8=
 123456×9+7=
 12345×9+6=
 1234×9+5=
 123×9+4=
 12×9+3=
 1×9+2=11
 (987654321 * 1 - 1) : (123456789 + 1) = 8 = 2³
 (987654321 * 2 - 2) : (123456789 + 1) = 16 = 2⁴
 (987654321 * 4 - 4) : (123456789 + 1) = 32 = 2⁵
 (987654321 * 8 - 8) : (123456789 + 1) = 64 = 2⁶
 (987654321 * 16 - 16) : (123456789 + 1) = 128 = 2⁷
 (987654321 * 32 - 32) : (123456789 + 1) = 256 = 2⁸
 (987654321 * 64 - 64) : (123456789 + 1) = 512 = 2⁹ = 8³

Примечания

Источники

Литература